Diócesis de La Paz se puede referir una de las siguientes provincias eclesiásticas:
La arquidiócesis de La Paz, en Bolivia, antes conocida como Diócesis de La Paz.
La diócesis de La Paz, en Baja California Sur, México.